Lamping ist der Familienname von:

 Arnold T. Lamping (1893–1970), niederländischer Diplomat
 Dieter Lamping (* 1954), deutscher Literaturwissenschaftler
 Donna Lamping (1953–2011), kanadische Psychologin
 Wolfram Lamping (1965–2017), deutscher Politikwissenschaftler 

Sonstiges:
 Lamping Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika